

Patronyme 
 Ernest Discailles est un écrivain belge.
 Fernand Discailles est un architecte belge.

Toponyme 
 Rue Ernest Discailles à Bruxelles.